Безденежный — русская фамилия. Известные носители:
 Безденежный, Анатолий Дмитриевич (1938—2013) — ведущий солист-вокалист оперного и камерного пения, Народный артист Российской Федерации.
 Безденежный, Фёдор Ильич (1926—2001) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Безденежных